Goldene Eins bezeichnet

 ein Leistungsabzeichen für Kinder in der DDR
 eine Fernsehsendung, die zwischen 1985 und 1991 in der ARD ausgestrahlt wurde, siehe Die goldene Eins.